Danilenko ist der Nachname der folgenden Personen:
 Sergei Alexandrowitsch Danilenko (* 1984), russischer Biathlet
 Spartak Danilenko (* 1987), kirgisischer Fußballschiedsrichter
 Dmitri Iwanowitsch Danilenko (* 1995), russischer Säbelfechter